Kurt von Manteuffel ist der Name folgender Personen:

* Kurt von Manteuffel (General) (1853–1922), deutscher General der Infanterie 
 Kurt von Manteuffel (Landrat) (1866–1926), deutscher Landrat